Bandeau, un élément architectural saillant ;
 Bandeau, une bande d'étoffe qui se place dans les cheveux ;
 Bandeau, un ornement typographique ;
 En bande dessinée, un bandeau, ou bande, est une suite de cases, disposées sur une ligne.
 Dans l'édition, un bandeau désigne une bande de papier imprimée sur la couverture d'un livre, typiquement pour annoncer qu'il a reçu un prix.